Новорождественское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новорождественское сельское поселение — входит в Тихорецкий район, Краснодарский край
 Новорождественское сельское поселение — входит в Исилькульский район, Омская область
 Новорождественское сельское поселение — входит в Лысьвенский район, Пермский край
 Новорождественское сельское поселение — входит в Томский район, Томская область